Три лика ужаса — итальянский фильм ужасов 2004 года режиссёра Серджио Стивалетти. Фильм является свободным продолжением фильма Марио Бавы «Три лика страха», сцены из которого также можно видеть в работающем телевизоре одной из сцен данного фильма.

Фильм состоит из трёх частей-новелл, которые имеют общее обрамление. В ролях-камео в течение фильма можно видеть композитора Клаудио Симонетти (отдыхает у бассейна) и режиссёра Ламберто Бава (снимает фильм под названием «Демоны 7»). Премьера фильма состоялась 20 августа 2004 года.

Сюжет 
В сидячем купе поезда едут трое пассажиров: Сандра, Марко и Карло. Неожиданно появляется четвёртый, представляющий себя иллюзионистом и демонстрирующий попутчикам свой магический шар, который позволяет человеку понять корни своего разума.

 Благодатная Луна. Марко и Фабио — искатели древностей. Однажды они находят гробницу римских легионеров со странными росписями на стенах. А Марко в тайне от своего коллеги снимает с пальца одного скелета странное кольцо с волчьей головой. И вот в полнолуние он превращается в оборотня и начинает нападать на людей…

 Идеальная внешность (доктор Лифтинг). Ламберто Бава снимает свой очередной фильм. У актрисы Барбары начинает портиться зрение, тогда её подруга Сандра ведёт её к доктору Фишеру. Девушке предлагают подумать перед операцией, тогда она, подождав несколько часов, идёт блуждать по клинике. То, что Барбара там видит, отнюдь не вдохновляет её…

 Охранник долины. Карло со своими друзьями едет отдыхать на озеро. Неожиданно к ним подходит человек, который сообщает, что здесь иногда пропадают люди. Ночью Карло решает уехать, а его подруга и приятель решают заняться сексом. Тогда на них нападает вылезшее из воды чудовище…

Все пассажиры возмущены увиденным, тогда профессор даёт им увидеть продолжение этих историй.

В ролях 
 Джон Филлип Ло — профессор Питер Прайс
 Риккардо Сервенти Лонги — Марко
 Элизабетта Роккетти — Барбара
 Эмилиано Редженте — Карло
 Амре Ивен — Сандра
 Андреа Бручи — Фабио
 Роберта Теренья — Анна
 Симоне Таддеи — Алекс
 Шанти Фиренце — девушка в бассейне
 Клаудио Симонетти — мужчина в бассейне
 Ламберто Бава — играет самого себя
 Микеланджело Стивалетти — рисующий ребёнок

Ссылки 

Фильмы ужасов Италии
Фильмы ужасов 2004 года
Киноальманахи